Heaven's Gate (computerspel), een videogame voor de PlayStation
 Heaven's Gate (film), een film van Michael Cimino uit 1980
 Heaven's Gate (sekte), een sekte bekend door een collectieve zelfdoding in 1997